Au jeu d'échecs, la centralisation d'une pièce consiste à déplacer cette pièce vers le centre.

Motivation 
En règle générale, les pièces sont plus puissantes au centre ou près du centre, parce qu'elles contrôlent un plus grand nombre de cases et peuvent avoir une action plus aisée sur l'une des deux ailes, selon les besoins de la position. En raison de leur faible mobilité, les cavaliers sont notamment des pièces qui gagnent beaucoup à être centralisées. Un dicton anglo-saxon est : "A knight on the rim is dim " (un cavalier à la bande de l'échiquier est faible).

La centralisation du roi en finale

Théorie 
Lorsque les dames ont été échangées et que l'on rentre en finale, le roi, s'il a roqué, devient souvent une pièce puissante en rejoignant le centre de l'échiquier. Dans Questions & Answers on Practical Endgame Play, Edmar Mednis a écrit : .

Un exemple pratique du fait que le roi devient une pièce puissante en finale 
Dans son livre Secrets of a grandpatzer, Kenneth Mark Colby rapporte la finale suivante (qui, par ailleurs, illustre selon lui huit principes pour jouer les finales mis en avant par Edmar Mednis et Colin Crouch :
1. Empêchez le contre-jeu adverse
2. Conservez l'avantage matériel
3. Concevez un plan clair et tenez vous-y
4. Faites attention
5. Ne vous pressez pas
6. Evitez les complications
7  Echangez jusqu'à obtenir une position qui mène au gain selon la théorie
8. Ne vous relâchez pas; la partie ne se jouera pas toute seule.) :

Règle 7 : 
 1. Ff4 Fe1
 2. Rd5 a5
Règle 1 :  et Règle 6 : 
 3. a4 Fb4
 4. Fg5 Rc7
Règle 3 : 
 5. e4 Rd7
 6. e5 Fe1
 7. e6+ Re8
Règle 8 : 
 8. Ff4 Ff2
 9. Fd6 Rd8
 10. Rc4 Fe3
Règle 4 :  et Règle 2 : 
 11. Rb5 Fd2
 12. Rb6 Rc8
 13. Fc5 Fe1
 14. e7 Rd7
 15. Rxb7 Fh4
 16. Rb6 Fe1 17. Rb5 Fd2Règle 7 : 
 18. Fb6 Rxe7 19. Fxa5 Ff4Règle 6 : 
 20. Rc6 Fg3 21. Fb6 Fb8 22. a5  Abandon' .

 Notes et références 

 Bibliographie 
, La Stratégie dans les finales, Grasset-Fasquelle, 1993, , . 
 Bruce Pandolfini, Pandolfini's Chess Complete'', Fireside Chess Library, 1992, , .

Lexique du jeu d'échecs